

Localidades
Hemlock (Ohio)
Hemlock (Michigan)

Outros
Hemlock Society

Desambiguação